EYE Film Instituut Nederland, een Nederlands museum in Amsterdam
 CINEMATEK, het uitstalraam van het Koninklijk Belgisch Filmarchief in Brussel (vroeger: Filmmuseum)
 Filmmuseum Antwerpen, een afdeling van het Centrum Voor Beeldcultuur Antwerpen
 Hollywood Movie Museum in Hasselt, België
 Filmmuseum Berlin in de Duitse hoofdstad Berlijn
 Museo Nazionale del Cinema van Italië in Turijn